Alfréd est un prénom hongrois masculin.

Étymologie

Équivalents 
 Alfred

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin